Борис Арсеньевич Шилков (28 июня 1927, Архангельск — 27 июня или 28 июня 2015, Санкт-Петербург) — советский конькобежец, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, многократный чемпион СССР, рекордсмен мира, заслуженный мастер спорта СССР (1953), заслуженный тренер СССР (1964).

Биография 
С 1951 по 1956 годы выступал за ДСО «Авангард». С 1957 года за ДСО «Труд» (Ленинград).

В 1952 году тренером Шилкова был Калинин. Первого значительного успеха Шилков достиг в 1952 году, когда он на стадионе «Медео» пробежал 1500 метров за 2 минуты 14,3 сек. В этом году на высокогорном катке «Медео» Шилков в сумме многоборья 192,575, а на равнинном катке — 197,7.

В начале сезона 1952/53 годов в Свердловске, Шилков пробежал 5000 метров за 8 мин. 14,9 сек, это был лучший результат среди советских конькобежцев на равнинных катках. В сумме многоборья он набрал 191,808.

В 1953 году стал чемпионом СССР в многоборье. В 1954 и 1955 годах он ещё дважды повторил это достижение.

В 1953 году присвоено звание — Заслуженный мастер спорта СССР.

Борис Шилков — семикратный чемпион СССР на различных дистанциях, в том числе: чемпион СССР 1953, 1954 и 1955 годов на дистанциях 1500 и 5000 метров, чемпион СССР 1955 года на дистанции 10000 метров. Шилков дважды выигрывал на чемпионатах СССР серебряные медали на дистанции 1500 метров (1952 и 1961 годы) и один раз на дистанции 10000 метров (1954 год). Шилков был также бронзовым призёром чемпионатов СССР на дистанции 10.000 (1953 год) и 1500 метров (1957 и 1960 годы).

В 1953 году дебютировал на чемпионате мира в Хельсинки. Чемпионом мира в сумме многоборья стал советский конькобежец Олег Гончаренко, а Борис Шилков завоевал второе место.

В 1954 году стал чемпионом Европы (Давос) в многоборье. В этом же году он стал чемпионом мира (Саппоро) в многоборье, опередив своего постоянного соперника Олега Гончаренко.

В 1957 году вновь становится серебряным призёром чемпионата мира в многоборье. В 1955 году он был бронзовым призёром чемпионата мира в многоборье.

На чемпионатах мира Шилков завоевывал медали и на отдельных дистанциях:
 500 метров — серебро (1953 и 1955 годы)
 1500 метров — золото (1953, 1954, 1956 и 1957 годы)
 1500 метров — бронза (1955 год)
 5000 метров — серебро (1954 год)
 5000 метров — бронза (1957 год)
 10000 метров — бронза (1954 год)

На чемпионатах Европа Шилков завоевывал медали на отдельных дистанциях:
 500 метров — золото (1958 год)
 1500 метров — золото (1954 год)
 1500 метров — серебро (1957 год)
 5000 метров — бронза (1954 год)

В 1956 году на Зимних Олимпийских играх в Кортина-д’Ампеццо завоевал золотую олимпийскую медаль на дистанции 5000 метров.

9 января 1955 года на катке «Медео» Борис Шилков установил мировой рекорд на дистанции 5000 метров — 7 мин. 45,6 сек. Этот рекорд оставался непревзойденным в течение восьми лет, до 1963 года.

Результаты 

 В скобках указаны места по отдельным дистанциям, в порядке забегов (500 м, 5000 м, 1500 м, 10 000 м)

Лучшие результаты 
 500 метров — 41,9 (1960 год)
 1500 метров — 2:10,4 (1955 год)
 5000 метров — 7:45,6 (1955 год)
 10000 метров — 16:50,2 (1955 год)

Тренерская карьера 
После окончания карьеры конькобежца, Борис Шилков стал тренером. С 1959 по 1962 годы он был тренером ДСО «Труд» в Ленинграде.

В 1962 — 64 и 1966 — 68 годах был тренером олимпийской сборной СССР.

В 1964 году стал Заслуженным тренером СССР.

Затем Шилков работал тренером в Ленинграде. Долгое время был старшим тренером сборной Ленинграда. С 1979 по 1989 годы был тренером общества «Динамо» Ленинград. Ученики Шилкова — Антс Антсон, Игорь Осташев, Станислав Селянин и Владимир Свешников.

Борис Шилков награждён орденом Трудового Красного Знамени (1957).

Умер 27 июня или 28 июня 2015 года в Санкт-Петербурге.

Примечания

Ссылки 
 Шилков Борис Арсеньевич, Конькобежный спорт
 SkateResults
 

Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1956 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1956 года
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту
Абсолютные чемпионы Европы по конькобежному спорту
Конькобежцы СССР
Чемпионы СССР по конькобежному спорту
Заслуженные мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры СССР
Конькобежцы по алфавиту